Мошканский сельсовет — административная единица на территории Сенненского района Витебской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Мошканы.

География 
Расположен в 40 км от г. Сенно, 28 км от г. Витебска.

Граничит с Богушевским, Студёнковским, Ходцевским сельсоветами Сенненского района и Шапечинским сельсоветом Витебского района.

29 апреля 2004 года в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённого Обольского сельсовета.

Состав 
Мошканский сельсовет включает 30 населённых пунктов:

 Бельки — деревня.
 Биково — деревня.
 Госмирово — деревня.
 Дубовцы — деревня.
 Задорожье — деревня.
 Замошье — деревня.
 Застодолье — деревня.
 Кодуково — деревня.
 Козлы — деревня.
 Константово — деревня.
 Корчевщина — деревня.
 Моссоры — деревня.
 Кругляны — деревня.
 Мартиновка — деревня.
 Мосейки — деревня.
 Мошканы — агрогородок.
 Новая Оболь — деревня.
 Оболь — деревня.
 Парнево — деревня.
 Романовка — деревня.
 Рудковщина — деревня.
 Рямшино — деревня.
 Слабода — деревня.
 Станьки — деревня.
 Стриги — деревня.
 Тепляки — деревня.
 Углы — деревня.
 Ходоровка — деревня.
 Чудня — деревня.
 Ярошки — деревня.

Культура 
Расположены Мошканский сельский Дом культуры, Мошканская сельская библиотека, Константовский сельский клуб-библиотека.

Достопримечательность 

 Курганный могильник IX - XIII в., 3 км севернее д. Слабода
 Церковь Троицкая в д. Застодолье
 Церковь Святого Владимира в д. Оболь

Примечания

Ссылки 
 Сенненский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Сенненского района